Anders Holch Povlsen – imprenditore danese
 Flemming Povlsen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Kasper Povlsen – calciatore danese